Beat Feuz (1987-), skieur alpin suisse
 Ernst Feuz (1908-1988), sauteur à ski et skieur alpin suisse
 Nicolas Feuz (1971-), écrivain suisse